Sədərək bezeichnet
 eine Siedlung in Aserbaidschan, siehe Sədərək (Siedlung)
 einen Bezirk in Aserbaidschan, siehe Sədərək (Rayon)